Берланкур ():
 Берланкур (Уаза) — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Берланкур (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.